Le sigle ou l'abréviation AVT peut faire référence à :
 US Navy Aircraft Transports, ainsi que Auxiliary Aircraft Landing Training Ship, selon le système de désignation des bâtiments de l'US Navy
 Action vers la terre, un type d'action militaire amphibie
 Asociación Víctimas del Terrorismo, une association de victimes du terrorisme, en Espagne
 codes NYSE et NASDAQ de la société Avnet
 grade d'aviateur deuxième classe, en France.

 avt est le code ISO 639-3 de l'au, langue toricelli parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.